«Дондер» (от  — гром) — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи, участник Семилетней войны.

Описание корабля 
Один из шести парусных бомбардирских кораблей , строившихся в 1751—1771 годах на верфях Санкт-Петербурга и Кронштадта по проекту кораблестроителя Д. Сютерланда. Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 28,9—28,96 метра, ширина — 8,2—8,23 метра, глубина интрюма — 3,3 метра и осадка — 3,35—3,7 метра. Вооружение судна составляли 10 орудий, включавшие мортиры и гаубицы, а экипаж состоял из 100 человек.

История службы 
Бомбардирский корабль «Дондер» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл корабельный мастер майорского ранга  по собственному проекту.

Принимал участие в Семилетней войне 1756—1763 годов. В кампанию 1757 года  вошёл в состав отряда капитана 2-го ранга В. И. Ляпунова, направлявшегося для содействия войскам из Кронштадта в Мемель.  корабли отряда попали в сильный шторм, во время которого «Дондер» оказался в серьёзной опасности, на помощь ему пошёл флагманский корабль отряда «Архангел Гавриил», однако сам получил повреждения, налетев на подводную банку. По окончании шторма ушёл на ремонт к Либаве.  корабль подошёл к Мемелю, где в составе отряда бомбардирских кораблей с  по  вёл бомбардировку крепости до её полной капитуляции.  корабль вернулся в Кронштадт.

В кампанию 1758 года  ушёл из Кронштадта в составе эскадры адмирала З. Д. Мишукова, которая  у острова Амагер присоединилась к объединённому русско-шведскому флоту, в составе которого до  принимала участие в блокаде пролива Зунд. После завершения блокады русская эскадра ушла в Балтийское море, а «Дондер» отделившись от неё  взял курс на Кронштадт. В течение всей кампании следующего 1759 года находился в Кронштадтском порту.

Во время кампаний 1760 и 1761 годов принимал участие в действиях русских войск и флота под Кольбергом. C  по  в составе эскадры адмирала З. Д. Мишукова перешёл из Кронштадта к Кольбергу. С  по  в составе отряда бомбардирских кораблей принимал участие в почти ежедневной бомбардировке города и береговых укреплений. С  по  совершил переход в Кронштадт, зайдя по дороге в Ревель. С  по  перешёл из Кронштадта к Кольбергу в составе эскадры контр-адмирала С. И. Мордвинова, где с  по  в составе отряда бомбардирских кораблей вновь принимал участие в бомбардировке береговых укреплений.

 эскадра, в которой находился и «Дондер», ушла от Кольберга.  корабли попали в сильный шторм, во время которого бомбардирский корабль отделился от эскадры и уже в одиночку  вернулся в Кронштадт.

В 1763 году бомбардирский корабль «Дондер» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами бомбардирского корабля «Дондер» в разное время служили:
 капитан-лейтенант  (1757 год);
 лейтенант  (1758 год);
 лейтенант  (1759 год);
 лейтенант  (1760—1761 годы).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 

Бомбардирские корабли Балтийского флота Российской империи